Име Наталија Санчез може се односити на:

 Наталија Санчез (глумица), шпанска глумица и певачица (1990)
 Наталија Санчез (стреличарка), колумбијска репрезентативка у стреличарству (1983)